Frauenhofen heißen folgende geographische Objekte:

 Frauenhofen (Geiselhöring), Ortsteil der Stadt Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Frauenhofen (Markt Indersdorf), Ortsteil des Marktes Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern

 Frauenhofen (Gemeinde Tulln), Katastralgemeinde von Tulln, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Frauenhofen (Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen), Katastralgemeinde von St. Bernhard-Frauenhofen, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Frauenhofen (Gemeinde Sierning), Ort bei Sierning, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Frauenhofen (Gemeinde Hartl), Ortsteil von Hartl, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Frauenhofen (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Siehe auch:
 Fraunhofen